Stati Uniti d'America
 West Branch – città della Contea di Cedar e della Contea di Johnson, Iowa
 West Branch – township della Contea di Dickinson, Michigan
 West Branch – township della Contea di Marquette, Michigan
 West Branch – township della Contea di Missaukee, Michigan
 West Branch – capoluogo della Contea di Ogemaw, Michigan
 West Branch – township della Contea di Ogemaw, Michigan
 West Branch – township della Contea di Potter, Pennsylvania